Милош Гордић може да се односи на:

 Милош Гордић (1992), српски фудбалер
 Милош Гордић (2000), српски фудбалски голман